Chasydyzm ( chasidut, dosł. „pobożność, bogobojność”), chasydzi ( chasid, l.mn.  chasidim) – ruch religijny lub pobożnościowy o charakterze mistycznym, powstały w łonie judaizmu. Występował w historii w trzech odmianach:
 chasydyzm antyczny lub starożytny – jego przedstawiciele znani są także pod nazwą asydejczyków (zwłaszcza w Biblii Tysiąclecia, wyd. III z 1990 r. i dalsze);
 chasydyzm niemiecki – zwany też aszkenazyjskim lub nadreńskim;
 chasydyzm polski – powszechnie i potocznie zwany chasydyzmem. Ta odmiana jest najszerzej znana, m.in. dlatego, że rozwija się do dziś (jako ruch o odmiennym charakterze, jest jednak w prostej linii spadkobiercą ruchu powstałego w XVIII wieku).

Zobacz też 

 cadyk

Przypisy 

 
Judaizm ortodoksyjny